Lúčky ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Ružomberok, siehe Lúčky (Ružomberok)
 einer Ortschaft im Okres Žiar nad Hronom, siehe Lúčky (Žiar nad Hronom)
 einer Ortschaft im Okres Michalovce, siehe Lúčky (Michalovce)

Der erstgenannte Ort liegt im Žilinský kraj, der zweite im Banskobystrický kraj und der dritte im Košický kraj.